Röben ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Gerhardt Röben (1812–1881), deutscher Richter
 Volker Röben (* 1965), deutscher Jurist
und der Name von
 Rōben (689–773), japanischer Mönchsgelehrter

Siehe auch:
 Roben